Beaud steht für:

 Beaud (Louisiana), ein Ort im Pointe Coupee Parish im US-Bundesstaat Louisiana

Beaud ist der Familienname folgender Personen:

 Clément Beaud (* 1980), kamerunischer Fußballspieler
 Romain Beaud (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler
 Stephane Beaud (* 1958) französischer Soziologe und Autor